Avenida del Río puede referirse a:
 Avenida del Río (Barranquilla), avenida de la ciudad de Barranquilla, Colombia.
 Avenida del Río, avenida de la ciudad de Lima, Perú.